Igreja Batista — denominação protestante

Pessoas 
 João Batista — pregador judeu 
 Fulgencio Batista — presidente de Cuba 
 Dave Batista — lutador norte-americano de wrestling e ator 
 João Batista da Silva — ex-futebolista, treinador de futebol e comentarista esportivo brasileiro 

Desambiguações de sobrenomes